Die Hovedserien 1949/50 war die sechste Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die zweite Saison unter dem Namen Hovedserien. Die Spielzeit begann am 7. August 1949 und endete mit dem zweiten Finalspiel am 18. Juni 1950.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten in zwei Gruppen mit jeweils acht Teams in einer einfachen Spielrunde mit Hin- und Rückspiel gegeneinander, so dass jedes Team 14 Spiele absolvierte. Die jeweils beiden Letztplatzierten mussten absteigen.

Der Meister wurde in zwei Finalspielen zwischen den beiden Gruppensieger ermittelt. Im Vergleich zur Vorsaison wurden die Gruppen zum Teil neu eingeteilt.

Saison 
IF Fram Larvik und Fredrikstad FK qualifizierten sich für die Endspiele erst am letzten Gruppenspieltag. Aufsteiger Fram setzte sich in beiden Spielen knapp durch und wurde zum ersten Mal norwegischer Meister.

Von den Aufsteigern musste nur Ranheim IL wieder absteigen.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 

|}

Weblinks 
 Norwegisches Fußballarchiv
 Statistiken 1949/50

Fußballsaison 1949/50
Eliteserien-Saison (Fußball)